Trzynaste Akademickie Mistrzostwa Świata w zapasach w 2018 rozgrywane były między 4 a 9 września. Zawodnicy i zawodniczki rywalizowali na terenie Ginásio Rio Vermelho w Goiânia. W zawodach wzięło udział 146 zawodników z szesnastu krajów.

Tabela medalowa

Rezultaty

Mężczyźni

Styl klasyczny

Styl wolny

Kobiety

Styl wolny

Łącznie medale w latach: 1996–2018

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 w zapasach
Zapasy na akademickich mistrzostwach świata
2018 w Brazylii
Zapasy w Brazylii